Anosibe est le toponyme de plusieurs commune de Madagascar :

 Anosibe An'ala dans la région d'Alaotra-Mangoro ;
 Anosibe Ifanja dans la région Itasy ;
 Anosibe Ifody dans la région d'Alaotra-Mangoro.

Il peut également faire référence au :
 marché d'Anosibe, le plus grand marché de gros d'Antananarivo, la capitale malgache.